Pertusaria is een geslacht van korstmossen dat behoort tot de orde Lecanorales van de ascomyceten. De typesoort is Pertusaria communis.

In Nederland komen de volgende soorten voor:
 Pertusaria albescens - Witte kringkorst
 Pertusaria amara - Ananaskorst
 Pertusaria coccodes - Bleek speldenkussentje
 Pertusaria corallina - Granietspeldenkussentje
 Pertusaria flavida - Geel speldenkussentje
 Pertusaria hymenea - Open speldenkussentje
 Pertusaria leioplaca - Glad speldenkussentje
 Pertusaria multipuncta - Soredieus speldenkussentje
 Pertusaria pertusa - Gewoon speldenkussentje
 Pertusaria pseudocorallina - Kapjesspeldenkussentje

Soorten 
Volgens Index Fungorum telt het geslacht 991 soorten (peildatum januari 2022):

Lecanoraceae
Schimmelgeslacht